Antonio Martínez Aneiros, sacerdot i polític gallec 
 Antonio Martínez Benzal (Callús, 1947 - 2007), pilot de cotxes i de motos
 Antonio Martínez Martínez (Totana, 1963), ciclista murcià
 Vicente Antonio Martínez-Pujalte López (Múrcia, 1956), polític valencià d'origen murcià